Andrzej Świerczyński (ur. 1952) – polski lekkoatleta, olimpijczyk
 Józef Świerczyński (1893 - 1940) – polski żołnierz, oficer
 Marcin Świerczyński (ur. 1975) – polski muzyk
 Rudolf Świerczyński (1883–1943) – polski architekt.
 Beata Świerczyńska (ur. 1960) – polska polityk
 Bożena Świerczyńska (ur. 1955) – polska lekkoatletka
 Justyna Świerczyńska (ur. 1987) – polska lekkoatletka
 Danuta Świerczyńska-Jelonek – polska literaturoznawczyni, wykładowca i redaktorka
 Renata Świerczyńska – polska piosenkarka.

Polskie nazwiska